Битва при Типпермуре (; 1 сентября 1644 года) — первое сражение в ходе Гражданской войны в Шотландии между войсками шотландских роялистов во главе с Джеймсом Грэмом, 1-м маркизом Монтрозом и армией ковенантеров.

Военные действия перед сражением 
В конце августа 1644 года отряд Монтроза соединился в Атолле с основными силами роялистов в Шотландии — войсками ирландских католиков и шотландских горцев во главе с Аласдером «Макколлой» Макдональдом. Первой крупной целью объединенной армии стал Перт, крупный город у побережья залива Ферт-оф-Тей. Войска Монтроза спустились с возвышенностей Атолла и в нескольких километрах южнее Перта, у местечка Типпермур, встретились с армией ковенантеров, защищавшей подступы к городу.

Положение сторон 
Войска роялистов по численности более, чем в три раза уступали армии ковенантеров: под знаменем Монтроза в то время находилось лишь 2000 человек, в то время, как парламентская армия насчитывала около 7000 чел. одной пехоты. Более того, против 700—800 кавалеристов ковенантеров роялисты могли выставить лишь около 150 человек. Однако войска Монтроза были гораздо более опытными: ирландцы с 1641 года вели войну с протестантами, а среди шотландских горцев военные традиции сохраняли огромное значение. В то же время солдаты ковенантеров практически не имели военного опыта и были плохо обучены.

Монтроз вытянул свои войска в длинную цепь, глубиной всего в три человека, что позволило ему создать фронт, превышающий длину позиций противника. В центре позиций роялистов располагались ирландская пехота Аласдера Макколлы, на правом фланге лучники, а левый фланг возглавлял сам Монтроз. По некоторым сведениям, перед битвой Монтроз обратился к своим солдатам, испытывающим острую нехватку оружия, с призывом взять с собой камни, чтобы разбить ими головы первых встреченных солдат ковенантеров и, завладев их мечами, продолжить наступление.

Ход битвы 
Сражение началось атакой кавалерии ковенантеров, которая, однако, быстро захлебнулась. Шотландские горцы, обойдя с флангов позиции противника, атаковали мушкетёров Уимса с тыла, в то время как ирландская пехота ударила в центр парламентской армии. Отряду Монтроза удалось смять левый флаг противника, который врезался в задние ряды основных частей ковенантеров, довершив сумятицу и хаос в позициях Уимса. Битва превратилась в кровавую бойню. Кроме 2000 павших солдат ковенантеров было убито много горожан Перта, пришедших посмотреть на предполагаемый разгром роялистов. Потери Монтроза были гораздо менее значительными.

Значение сражения при Типпермуре 
Одержав победу, Монтроз смог захватить Перт и продолжить наступление в северо-восточной Шотландии. Роялисты страны поверили в военные таланты Монтроза и получили надежду на свержение правления ковенантеров.

См. также 
 Гражданская война в Шотландии
 Битва при Абердине

Сражения Шотландии
Сражения Английской революции
1644
11
Сражения 1644 года